Айтмухаметов:

 Айтмухаметов, Косман Каиртаевич (род. 1963) — аким Акмолинской области (январь 2013 — май 2014).
 Айтмухаметов, Нариман Зайнуллович (род. 1951) — советский легкоатлет, мастер спорта СССР.
 Айтмухаметов, Тамас Калмухаметович (род. 1939) —  председатель Верховного суда Казахстана (1984—1993).